Пизь — река в России, правый приток реки Буй. Длина реки — 151 км, площадь водосборного бассейна — 2210 км².

Берёт начало в Еловском районе Пермского края, протекает по Чайковскому району Пермского края, по границе с республикой Башкортостан.  Впадает в реку Буй в 20 км от её устья, на границе Удмуртии и Башкортостана.

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 22 км: Поша
 61 км: Ясновка
 63 км: Буренка
 86 км: Большая Уса
 89 км: Соснова
 107 км: Казекта
 115 км: Мартьяновка
 118 км: Малая Пизь
 135 км: Талица

Примечания 

Притоки Буя (притока Камы)
Реки Чайковского района
Реки Куединского района
Реки Янаульского района
Реки Камбарского района